Nativismus steht für:
 Nativismus (Psychologie), Ansicht, bestimmte Begabungen oder Fähigkeiten seien angeboren oder von Geburt an im Gehirn fest verankert
 Nativismus (Sozialwissenschaften), Orientierung von politischen Bewegungen, die für die Rechte der in einem Lande geborenen nationalen Mehrheit kämpfen
 Philosophischer Nativismus, Zurückführung aller psychischen Erscheinungen auf angeborene Reflexe

Siehe auch:
 Nativ